Луначарское — деревня в Максатихинском районе Тверской области, входит в состав Малышевского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 4 км на юго-восток от центра поселения посёлка Малышево и в 18 км на запад от районного центра посёлка Максатиха.

История 
В 1856 году в селе Ворожебском была построена каменная Тихвинская церковь с 3 престолами, в 1858 году построена деревянная церковь в честь Святой Великомученицы Екатерины, метрические книги с 1802 года.

В конце XIX — начале XX века село Ворожебское входило в состав Раевской волости Вышневолоцкого уезда Тверской губернии.

С 1929 года деревня являлась центром Ворожебского сельсовета Максатихинского района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1954 года — в составе Засецкого сельсовета, с 2005 года — в составе Малышевского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В деревне расположены руины церкви Тихвинской иконы Божией Матери (1856).

Примечания 

Населённые пункты Максатихинского района